

Patronyme 

 Éric Battista (1933-), athlète français ;
 Gérard de Battista (?-), directeur de la photographie français ;
 Giuseppe Battista (1610-1675), poète napolitain ;
 Miriam Battista (1912-1980), actrice américaine ;
 Stefano Di Battista (1969-), saxophoniste alto et soprano italien ;
 Vicente Battista (1940-), auteur argentin.

Toponyme 

 Villanova del Battista, commune italienne.

Prénom 
 
Patronyme italien
Patronyme hispanique